

Codici 
 JWC – codice aeroportuale IATA del Los Angeles Warner Center Bus. Plaza, Los Angeles, Stati Uniti

Sport
 Junior World Championship – Campionato mondiale giovanile di rugby